Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2014 nastoupilo devadesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo patnáct tenistů, dvanáct po výhrách ve dvou kvalifikačních kolech a tři jako šťastní poražení.

Obhájcem titulu byl první hráč světa Rafael Nadal ze Španělska, který ve třetím kole nestačil na turnajovou dvacet osmičku Alexandra Dolgopolova z Ukrajiny, když nezvládl tiebreak rozhodující sady.

Vítězný Novak Djoković si do žebříčku ATP připsal 1 000 bodů a obdržel prémii jeden milión dolarů.

Nasazení hráčů 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Rafael Nadal (3. kolo)
  Novak Djoković (vítěz)
  Stanislas Wawrinka (4. kolo)
  Tomáš Berdych (2. kolo)
  Andy Murray (4. kolo)
  Juan Martín del Potro (odstoupil)  Roger Federer (finále)
  Richard Gasquet (3. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Milos Raonic (čtvrtfinále)
  Tommy Haas (4. kolo)
  John Isner (semifinále)
  Fabio Fognini (4. kolo)
  Michail Južnyj (odstoupil)
  Grigor Dimitrov (3. kolo)
  Tommy Robredo (3. kolo)
  Kevin Anderson (čtvrtfinále)
  Jerzy Janowicz (2. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Ernests Gulbis (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Philipp Kohlschreiber (2. kolo)
  Gaël Monfils (3. kolo)
  Marin Čilić (4. kolo)
  Vasek Pospisil (2. kolo)
  Florian Mayer (2. kolo, skreč)  Dmitrij Tursunov (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (semifinále)
  Andreas Seppi (3. kolo)
  Fernando Verdasco (4. kolo)
  Ivan Dodig (2. kolo)
  Pablo Andújar (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 

 Nasazení hráčů 
  Somdev Devvarman (1. kolo)
  Dušan Lajović (kvalifikován)
  David Goffin (kvalifikační kolo)
  Stéphane Robert (kvalifikován)
  Paolo Lorenzi (kvalifikován)
  Dominic Thiem (kvalifikován)
  Guido Pella (kvalifikační kolo)
  Jevgenij Donskoj (kvalifikační kolo)
  Jan Hájek (1. kolo)
  Paul-Henri Mathieu (kvalifikován)
  Alex Kuznetsov (kvalifikován)
  Wayne Odesnik (1. kolo)
  Andrej Martin (kvalifikační kolo)
  '''Peter Polansky (kvalifikován)
  Jimmy Wang (1. kolo)
  Thiemo de Bakker (1. kolo)
  Damir Džumhur (1. kolo)
  James Ward (kvalifikační kolo)
  Ruben Bemelmans (kvalifikační kolo)
  Ilja Marčenko (1. kolo)
  Guilherme Clezar (1. kolo)
  Samuel Groth (kvalifikován)
  Bobby Reynolds (kvalifikační kolo)
  Rik de Voest (odstoupil)

Kvalifikanti 
  Daniel Muñoz de la Nava
  Dušan Lajović
  Daniel Kosakowski
  Stéphane Robert
  Paolo Lorenzi
  Dominic Thiem
  Peter Polansky
  Samuel Groth
  Robby Ginepri
  Paul-Henri Mathieu
  Alex Kuznetsov
  John-Patrick Smith

Šťastní poražení 
  David Goffin
  Jevgenij Donskoj
  James Ward

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2014